Cosmophasis tristriatus est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique des Palaos.

Description 
La carapace du mâle décrit par Żabka et Waldock en 2012 mesure  sur .

Publication originale 
 L. Koch, 1880 : Die Arachniden Australiens. Nürnberg, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Salticidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique des Palaos